Битва при Пиманионе (1204)
 Битва при Пиманионе (1224)